Ponor - uma abertura natural em áreas cársicas que se comunica com uma rede de galerias que pode servir de sumidouro ou exsurgência consoante o nível freático

Pessoas
Cătălina Ponor

Localidades

Ponor (Alba)

Desambiguação